Села:
 Княжа Криниця — Вінницька область, Крижопільський район
 Княжа Криниця — Черкаська область, Монастирищенський район